|}
Die Bahnstrecke Janovice nad Úhlavou–Domažlice ist eine regionale Eisenbahnverbindung in Tschechien, die ursprünglich vom österreichischen Staat als Teil der Böhmisch-Mährischen Transversalbahn erbaut und betrieben wurde. Sie zweigt in Janovice nad Úhlavou von der Bahnstrecke Železná Ruda–Plzeň ab und führt am Fuße des Böhmerwaldes nach Domažlice (Taus), wo sie in die Bahnstrecke Plzeň–Furth im Wald einmündet.

Geschichte 

Die Strecke wurde am 1. Oktober 1888 eröffnet. Den Betrieb übernahmen die k.k. Staatsbahnen (kkStB). Die Strecke war Teil der vor allem aus militärischen Gründen errichteten Böhmisch-Mährischen Transversalbahn, welche die böhmischen Länder in Ost-Westrichtung unter Umgehung der großen Knoten durchquert. Wegen ihrer ungünstigen bogen- und neigungsreichen Trassierung erlangte sie nie Bedeutung für den überregionalen Durchgangsverkehr. Der Sommerfahrplan 1912 verzeichnete lediglich vier Personenzugpaare zwischen Klattau und Taus, von denen zwei weiter von und nach Horažďovic-Babin liefen.

Nach dem Zerfall Österreich-Ungarns im Oktober 1918 ging die Strecke an die neu gegründeten Tschechoslowakischen Staatsbahnen (ČSD) über.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke im Zuge der Auflösung der Tschechoslowakei an die neu gegründeten České dráhy (ČD) über. Seit 2003 gehört sie zum Netz des staatlichen Infrastrukturbetreibers Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), heute: Správa železnic.

Im Fahrplan 2011 verkehren werktags acht Zugpaare, am Wochenende noch sechs. Sie werden von und nach Klatovy durchgebunden.

Im Fahrplanjahr 2018 verkehren Züge der České dráhy zwischen Domažlice und Janovice nad Úhlavou werktags acht Zugpaare, wovon diverse Züge weiter von und nach Klatovy verkehren, meist zusammengekoppelt mit Zügen von und nach Železná Ruda-Alžbětín. An Wochenenden verkehren zwischen Domažlice und Janovice nad Úhlavou nur fünf bis sechs Zugpaare, die teilweise von und nach Klatovy verkehren.

Weblinks 

 Die Bahnstrecke 185 auf zelpage.cz (tschechisch)
 Fahrplan 2018

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien
Bahnstrecke
Bauwerk im Okres Klatovy